Terebla – rzeka na Ukrainie
 Terebla – wieś na Ukrainie, w obwodzie zakarpackim, w rejonie tiaczowskim